

Geografia

Lake Arrowhead (California)
Lake Arrowhead (Maine)
Lake Arrowhead (Wisconsin)